Orant ist der Familienname folgender Personen:

 Marthe Orant (1874–1957), französische Malerin

Orant steht für:

 Orant (Religion), eine Person in Orantenhaltung
 Orant, eine andere Bezeichnung für die Pflanzengattung Andorn